Ammersbach ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Ammersbach (1632–1691), deutscher evangelischer Geistlicher und Schriftsteller

Ammersbach ist der Name folgender Gewässer:
 Ammersbach (Biberbach), linker Zufluss des Biberbachs (zum Main) nach Sonneberg, Landkreis Coburg, Bayern
 Ammersbach (Rems), rechter Zufluss der Rems bei Mögglingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg